Kizil kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Luda Reka, vattendrag,

Kina 

 Kyzylsu (vattendrag i Kina),

Ryssland 

 Kyzyl, oblasthuvudort, Tuva, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar